Ива́н Горбе́нко:
 Горбенко, Иван Васильевич (1901—1967) — советский военный деятель, полковник.
 Горбенко, Иван Иванович (1903—1985) — генерал-майор МВД СССР.
 Горбенко, Иван Тихонович (1919—1944) — Герой Советского Союза.